Rohberg steht für:

 der ehemalige deutsche Name eines Ortsteils von Kłokowo, Polen
 einen Berg in der Stadt Kreuztal in Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Rohrberg, Roberg